Иван Адаменко:
 Адаменко, Иван Диомидович (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Адаменко, Иван Фёдорович (1917—1992) — бригадир колхоза «Память Ленина» Куйтунского района Иркутской области, Герой Социалистического Труда.